LYA steht für:
 Libyen, historischer olympischer Code nur bei den Olympischen Sommerspielen 1964
 Luoyang Beijiao Airport (IATA-Code), Flughafen von Luoyang, Provinz Henan, China

Lya steht für:
 ein weiblicher Vorname, siehe Lia (Vorname) #Lya

lya steht für:
 Laya (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Sprache der Laya, Dialekt der Amtssprache in Bhutan

Siehe auch:
 Lia
 LJA

Abkürzung